Žužul ist der Familienname folgender Personen:

 Miomir Žužul (* 1955), kroatischer Politiker und Diplomat
 Šime Žužul (* 1996), kroatischer Fußballspieler